Lugus peut faire référence à :

Lugus (Philippines)
Lug (dieu)